Scipio hace referencia a varios artículos:

Lugares en Estados Unidos
Scipio (Indiana)Scipio (Nueva York)
Scipio (Utah)Municipio de Scipio

Personas
Scipio Slataper, escritor italiano, representante de la literatura triestina;

Animales 
Scipio, piojo (Phthiraptera)